

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
 les farra sont des formations géologiques spécifiques à la planète Vénus ;
 (7501) Farra est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de l'observatoire astronomique de Farra d'Isonzo.

Toponyme 

 Farra d'Alpago, une ancienne commune de la province de Belluno, en Vénétie ;
 Farra d'Isonzo, une commune de la province de Gorizia, dans la région Frioul-Vénétie Julienne ;
 Farra di Soligo, commune de la province de Trévise en Vénétie.